

Geografie 
Ierland
 Halfway (Cork)

Verenigde Staten
 Halfway (Maryland)
 Halfway (Missouri)
 Halfway (Oregon)

Overig 
 Halfway (band), een Australische powerpopband
 Halfway (film), Amerikaanse film uit 2016

Zie ook 
 Halfway Island (doorverwijspagina)
 Midway (doorverwijspagina)
 Halfweg (doorverwijspagina)